Dethloff ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Dethloff (* 1968), deutscher Hammerwerfer
 Heinrich Dethloff (1883–1963), deutscher Verwaltungsbeamter und Politiker (SPD)
 Jens Dethloff (* 1982), deutscher Handballer
 Jürgen Dethloff (1924–2002), deutscher Erfinder
 
 Nina Dethloff (* 1958), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Rudolf Schmidt-Dethloff (1900–1971), deutscher Kunstmaler
 Uwe Dethloff (* 1940), deutscher Romanist

Siehe auch:
 Detlof